Występy w europejskich pucharach rumuńskiego klubu piłkarskiego Steaua Bukareszt.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Liga Konferencji Europy

Superpuchar Europy

Puchar Interkontynentalny

Bibliografia 
 

Steaua Bukareszt
Rumuńskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach